Akstoy es un servicio de localización móvil que se integra con Facebook y brinda información sobre la ubicación de personas o de lugares que se encuentran en la proximidad de la localización del usuario o en un algún lugar en particular de la ciudad.

El servicio básico y gratuito es un sistema que permite invitar a los contactos de Facebook, para luego tener acceso a la ubicación de ellos en tiempo real en un mapa de la ciudad. Para instalarlo sólo hay que buscar la aplicación en Facebook, registrarse e invitar a los amigos.

Referencias
Akstoy: Un LBS que se integra con Facebook

Geomática
Servicios de redes sociales